VSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hartness State Springfield, Springfield (Vermont), Stati Uniti